Komnina kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Kómnina, ort, Grekiska fastlandet, Fthiotis, 
 Komniná, ort, Västra Makedonien, Nomós Kozánis, 

Robotskapade Greklandförgreningar